Pierre Bouchard peut faire référence à : 
 Pierre Bouchard (1901-1944), résistant français ;
 Pierre Bouchard (1948-), hockeyeur canadien ;
 Pierre Bouchard, sociolinguiste québécois ; 
 Pierre Bouchard, auteur de bande dessinée et illustrateur québécois.